Pon Holdings, een Nederlandse moedermaatschappij van een wereldwijd opererend conglomeraat van bedrijven.
 Ben Pon (1904-1968), importeur van Volkswagen in Nederland.
 Ben Pon (1936-2019), een Nederlands Formule 1-coureur en handelaar in auto's.
 de naam van een spoorlijn; zie Ponlijn.
 PON (Polski owczarek nizinny), een Pools hondenras. (Vrij vertaald) Poolse Herdershond van de laagvlakte.
 Pon (titel), een overerfbare titel voor een hooggeplaatst lid binnen de Khmer samenleving.